Název Syzraň může znamenat:

 Syzraň (město) – město v Samarské oblasti v Rusku
 Syzraň (řeka) – přítok Saratovské přehrady v Uljanovské a v Samarské oblasti v Rusku